Naima Belkhiati est une actrice et chanteuse française ayant fait carrière en Angleterre. Elle est née le  à Avignon. Naima Belkhiati, en tant que membre du groupe Honeyz, est la chanteuse française ayant connu le plus de succès et classé le plus de titres dans le Top-40 britannique (7 au total).

Biographie 
En 1997, elle forme le groupe Honeyz, avec deux amies chanteuses. Leurs débuts sont fracassants. Avec 5 titres consécutifs dans le top-10 et une nomination aux Brit Awards, elles s'imposent sur la scène R&B/pop anglaises dès leur premier album "Wonder 8", et connaissent le succès dans plusieurs pays d'Europe, d'Amérique latine et en Australie. Aux États-Unis, elles décrochent un contrat avec Def Jam et enregistrent un titre avec Foxy Brown.

Leur deuxième album aura moins de succès et le groupe connaitra une séparation de 2002 à 2005. Naima en profitera pour faire ses débuts d'actrice dans la version anglaise des Monologues du Vagin. En 2005, le groupe s'est re-formé mais Naima finira par quitter définitivement le groupe l'année suivante pour se consacrer pleinement à sa carrière d'actrice. Elle est depuis apparue dans les films "Alien Autopsy" et "Heroes and Villains".

Notes et références

Lien externe 

Belkhiati, Naima
Belkhiati, Naima
Belkhiati, Naima
Naissance à Avignon
Naissance en décembre 1973
Groupe musical formé en 1997